Аллсвенскан 2010 — является 86-м сезоном с момента её создания. Сезон стартовал 13 марта 2010 года и закончился  7 ноября 2010. В чемпионате принимают участие 16 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт 

2010
Спорт в Швеции в 2010 году
Швеция